O Liga Regional (ou Insular) de São Vicente de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o Futebol Clube Derby conqustou o novento e título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014, Clube Sportivo Mindelense, termino segunda na competições regionais participando na campeonato nacional, o clube foi campeonato nacional de 2013.

Clubes

Primeira Divisão
 Amarantes
 Batuque FC
 Castilho
 FC Derby
 Falcões do Norte
 Clube Sportivo Mindelense
 Ponta d’Pom
 Ribeira Bote

Segunda Divisão
Académica
Calhau
Corinthians
Farense
Salamansa
São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Futebol Clube Derby.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Associação Académica do Mindelo
2a: Salamansa FC

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhores vitórias:: Castilho 0-6 Mindelense (14 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Vicente
Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente
Sao Vicente